Technika:
 2K4 Filin – radziecki taktyczny zestaw rakietowy z lat 50. XX wieku
 „Filin” – rosyjski niszczyciel z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej (od 1902 roku „Rietiwyj”)
 „Filin” – pierwotnie rosyjska kanonierka, od 1918 roku w służbie fińskiej jako „Karjala”